Szymanowo ist ein polnischer Ortsname:

 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Szymanowo (Morąg), Powiat Ostródzki, bis 1945: Simonetti, Kreis Mohrungen, Ostpreußen
 Szymanowo (Sorkwity), Powiat Mrągowski, bis 1938: Siemanowen, 1938 bis 1945 Altensiedel, Kreis Sensburg, Ostpreußen

 Woiwodschaft Großpolen:
 Szymanowo (Pniewy), Powiat Szamotulski
 Szymanowo (Rawicz), Powiat Rawicki
 Szymanowo (Śrem), Powiat Śremski

 Woiwodschaft Lublin:
 Szymanowo (Łomazy), Powiat Bialski

Siehe auch: Szymanów, Szymonowo